Мерсехемра Инед или Мерсехемра Неферхотеп (II) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1652 — 1649 годах до н. э. Представитель XIII династии (Второй переходный период).

Имя Мерсехемра Инед следует  в Туринском папирусе за именем Сеанхенра Сеуаджту (VII колонка, 6 строка). Он, согласно этому источнику, правил 3 года и 1 месяц. Его, вероятно, можно отождествить с Мерсехемра Неферхотепом, две гранитные статуи которого были обнаружены Жоржем Легреном в 1903 году в тайнике в Карнаке. Теперь находятся в Египетском музее в Каире (CG 42023 и CG 42024). Имя Мерсехемра упоминается и в Карнакском списке. Ко времени царствования Мерсехемра, возможно, относится небольшая, плохо сделанная стела, найденная в Абидосе, на которой он изображён поклоняющимся богу Мину.

Имена Мерсехемра Инед или Мерсехемра Неферхотепа (II) 

Его тронным именем было Мерсехемра, «Возлюбленные владения бога солнца», а личным именем — Инед (в Туринском папирусе) или Неферхотеп (на найденных Легреном статуях). Следует отметить, что у царей XIII династии нередко было два или даже три личных имени.

Примечания

Литература 
 
 
 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XIII династии